Schizoretepora är ett släkte av mossdjur. Schizoretepora ingår i familjen Phidoloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Schizoretepora